Спорады ( от  — отдельный, разбросанный, рассеянный) — название групп островов. Может означать:
 Северные Спорады — острова Алонисос, Скиатос, Скопелос и Скирос в северной части Эгейского моря.
 Южные Спорады — острова Додеканес в Эгейском море.
 Восточные Спорады — острова в Эгейском море вдоль побережья Малой Азии, не входящие в архипелаг Додеканес.
 Центральные Полинезийские Спорады — архипелаг Лайн в Тихом океане.